Эдсилия Франциска Ромбли () (род. 13 февраля 1978, Амстердам, Нидерланды) — нидерландская певица арубанского происхождения. Представительница Нидерландов на конкурсе песни «Евровидение» в 1998 и 2007 годах. Ведущая конкурса в 2020 и 2021 годах совместно с Шанталь Янзен, Никки де Ягер и Яном Смитом.

Биография 
Эдсилия родилась в 1978, в семье выходцев из карибских островов Аруба и Кюрасао. В возрасте 13 лет юная певица приняла участие в местном конкурсе талантов, и одержала в нём победу. Музыкальная карьера Эдсилии началась в 1995, когда она стала участницей поп-группы «Dignity». Двумя годами позднее Ромбли ушла из коллектива, начав сольную карьеру. В 1996 участвовала на фестивале «Soundmixshow» и стала его победительницей, исполнив песню «I just had to hear your voice». В 1997 выпускает свой демо-сингл «Baby, it’s you».

В следующем году исполнительница принимает участие на конкурсе песни Евровидение 1998 в Бирмингеме (Великобритания) с песней «Hemel en Aarde». Выступление оказалось удачным, и певица занимает четвёртую позицию.

После некоторых трудностей, в 2002 Эдсилия записывает свой альбом «Face to face», одна из композиций которого, «What Have You Done To Me», была номинирована как «Лучшая R’n’B-композиция» (TMF Awards). Сама певица вскоре получает премию Эдисона как «Исполнитель года».

В 2006 она приняла участие в шоу RTL 4 в местном шоу «Танцы со звездами»; её пара финишировала четвёртой.

В июне 2006 Эдсилия выпускает сингл «Dan Ben Van Ik Jou», который в том же году вошёл «Top 40» синглов в Нидерландах.

В 2007 году Эдсилия Ромбли, уже во второй раз в своей карьере, была выбрана, чтобы представить Нидерланды на конкурсе песни Евровидение 2007 в Хельсинки (Финляндия). На этот раз выступление оказалось неудачным, и песня «On Top Of The World» не была квалифицирована до финала.

Дискография

Альбомы 
 Thuis (1997)
 Edsilia (1998)
 Face To Face (2002)
 Meer dan ooit (2007)
 Uit mijn hart (2011)
 Sweet Soul Music (2013)
 The Piano Ballads — Volume 1 (2014)
 The Piano Ballads — Volume 2 (2018)

Синглы 
 «Hemel en aarde» (1998)
 «Second Floor» (1998)
 «Walking on Water» (1998)
 «Get here» (1999)
 «How Can You Say That» (1999)
 «What Have You Done to Me» (2001)
 «Gotta Let Me Go» (2002)
 «I’ll Be That Someone» (2002)
 «Dan ben ik van jou» (2006)
 «Nooit meer zonder jou» (2007)
 «On Top of the World» (2007)
 «Een keer meer dan jij» (2007)
 «Geef je over» (2010)
 «Uit het oog niet uit mijn hart» (с Рут Якотт) (2011)
 «Ik Laat Je Niet Alleen» (2012)
 «Zeg Me Dat Het Niet Zo Is» (2012)
 «Van Jou» (2014)
 «Als Jij ME Belooft» (2016)
 «Wat Je Doet Met Mij» (с Re-Play) (2017)
 «Weak» (2018)
 «The Way You Make Me Feel» (2019)
 «Breng Me Naar Het Water» (с Эдвином Йоркеном) (2019)
 «Lieve Mama» (2020)

Ссылки 
 Официальный сайт

Участники «Евровидения-2007»
Представители Нидерландов на «Евровидении»